Ultrasonografia endoskopowa
 Język baskijski